HFD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Brainard, Hartford (Connecticut), Stati Uniti